Triebendorf kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Třebařov, ort, Pardubice,

Österrike 

 Triebendorf (kommun i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Murau, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar